Тагана́й
 Таганай — группа горных хребтов на Южном Урале в Челябинской области.
 Таганай — национальный парк на территории Челябинской области.
 Таганай — посёлок в Златоустовском городском округе Челябинской области.
 Таганай — село в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Таганай — песня Олега Митяева.